Кристиан Мависса Элеби (; родился 18 мая 2005) — французский футболист, защитник клуба «Тулуза».

Клубная карьера 
Кристиан начал заниматься футболом в 5 лет в любительской команде Пэи д'Ольм. Мависса 3 раза менял клуб, после чего в 2017 году попал в академию «Тулузы». В нём также были заинтересованы «Монако» и «Бордо».

Международная карьера 
В апреле 2022 года Кристиан был вызван в сборную Франции возрастом до 17 лет для участия в чемпионате Европы до 17 лет 2022 года. На том турнире Мависса принял участие в трёх матчах своей сборной, в том числе и в победном финале.

Достижения 
 Франция (до 17)
 Юношеский чемпионат Европы — 2022

Примечания 

Футболисты Франции
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Тулуза»